Heinrich Schlumpf ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schlumpf (Politiker) (1702–1783), Schweizer Politiker und Bürgermeister
 Heinrich Schlumpf (Lithograf) (1861–1927), Schweizer Lithograf und Kartograf